Thuille ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Thuille (1590–nach 1631), Mediziner und Dichter
 Ludwig Thuille (1861–1907), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker